Les Jeux du Commonwealth de 2002 se sont déroulés du 25 juillet au  à Manchester (Angleterre).

Le centre principal de ces Jeux était le "City of Manchester Stadium" depuis rebaptisé "Etihad Stadium".

Sports programmés

Délégations présentes 

3863 sportifs venus de 72 pays participent aux jeux du Commonwealth de 2002.

Tableau des médailles

Voir aussi 
  Consulter l'article 2002 Commonwealth Games results pour les résultats complets des jeux. Wikipédia anglophone.